Solorden kan avse:

 Solorden (Peru) (1821–idag), den högsta utmärkelsen som utdelas av landet Peru för att berömma märkbara civila och militära meriter
 Solorden (Persien) (1873–1925), en dekoration av Kadjardynastin, som höll ordning under sena 1800-talet i den region som nu kallas Iran
 Solorden (Afghanistan), en dekoration av Kungariket Afghanistan